Рамиль Гасымов: Гасымов, Рамиль Фамиль оглы (род. 1981) — азербайджанский дзюдоист-паралимпиец.
 Гасымов, Рамиль Адыгёзал оглы (род. 1984)  — художественный руководитель музыкальных коллективов азербайджанского телевидения и радио.